

Geografia 
 Calci – comune sparso della provincia di Pisa in Toscana
 Calci – frazione nel comune italiano di Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna

Altro 
 A due calci dal paradiso – film del 2006 diretto da Fabio Martina
 I 400 Calci – magazine italiano online di informazione cinematografica
 Michele Berti da Calci – predicatore francescano italiano